Екатерина Юрьевна Гурьева — российская спортсменка, чемпионка Европы по кикбоксингу в разделе «сольные композиции» среди юниоров, четырёхкратная чемпионка России по мотокроссу, мастер спорта по мотогонкам, кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике.

Родилась 04.11.1992 в Белгороде.

Воспитанница СК «Форсаж». С 5 до 12 лет занималась художественной гимнастикой, призёр областных соревнований, кандидат в мастера спорта.

Затем увлеклась кикбоксингом и в 2007 году выиграла Чемпионат Европы среди юниоров (номинация «сольные композиции»).

С 2008 года занимается мотокроссом. В 2009 выиграла Кубок России, в 2011 первый раз стала чемпионкой России по мотокроссу в классе «женщины».

Участница Чемпионата мира (28-е место), женских чемпионатов Голландии и Германии.

Мастер спорта (Приказ от 18.06.2010 г. № 75-нг).

Источники 
 FIM огласила список участниц ЧМ по мотокроссу среди девушек
 http://www.peremenka31.ru/news/news/motogonshica-ekaterina-gureva-moya-semya-eto-luchshaya-komanda06315/
 http://motocross.ru/news/?news_id=567